Diese Liste listet die Gemeinden Serbiens (serbisch: opština) auf, deren geschätzte Einwohnerzahl am 30. Juni 2004 sowie die Anzahl der Ortschaften/Ortsteile der Gemeinde. Die Sortierung erfolgt nach den Bezirken Serbiens, für die diese Daten ebenfalls angegeben werden.

Eine Übersicht über die Gemeinden des Kosovo ist im dortigen Artikel zu finden.

1 Die Zugehörigkeit des Kosovo zu Serbien ist seit der Unabhängigkeitserklärung des kosovarischen Parlaments im Februar 2008 umstritten.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte in Serbien

Weblinks

Quellen 

!
Serbien